L'Open du pays de Galles 2021 est un tournoi de snooker de catégorie classée comptant pour la saison 2020-2021.

L'épreuve s'est tenue du  au  au Celtic Manor Resort de Newport, au Pays de Galles. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par le bookmaker BetVictor. Il s'agit du premier tournoi qui n'est pas disputé à la Marshall Arena de Milton Keynes, depuis le Championnat du monde en août dernier. En effet, le Celtic Manor Resort a fait ses preuves lors de l'organisation de deux tournois de golf, au regard du protocole sanitaire lié à la pandémie de coronavirus.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ce tournoi se présente comme la quatrième et dernière épreuve des Home Nations Series, un ensemble de quatre tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2020-2021 de snooker. Il comprend l'Open d'Angleterre en octobre, l'Open d'Irlande du Nord en novembre et l'Open d'Écosse en décembre. La victoire en est symbolisée par le trophée Ray Reardon (Ray Reardon Trophy), nom donné en l'honneur du sexuple champion du monde Gallois.

Le tenant du titre est Shaun Murphy, il s'était imposé contre Kyren Wilson en finale 9 à 1 l'an passé.

Faits marquants 
Lors du premier tour, Mark Selby effectue une tentative de break maximum et rate l'empochage de la bille rose (break de 134 points). Le lendemain, Thepchaiya Un-Nooh échoue à son tour en butant sur la bille jaune (break de 120 points).

Le tournoi est marqué par la disparition de la légende Galloise de snooker Doug Mountjoy à l'âge de 78 ans, ancien double champion du Royaume-Uni et finaliste du Championnat du monde.

La finale voit s'affronter Jordan Brown, qui n'avait jusqu'alors jamais dépassé le stade des quarts de finales en tournoi classé, et Ronnie O'Sullivan, qui dispuste sa  finale dans les tournois des Home Nations cette saison. O'Sullivan était largement favori, d'autant qu'il n'avait concédé que deux manches lors de ses six premières rencontres. C'est pourtant Brown qui s'impose à l'issue d'une manche décisive, remportant ainsi le premier tournoi classé de sa carrière sur le score de 9 manches à 8. Le Nord-Irlandais figurait à la  place du classement mondial avant le tournoi, ce qui fait de lui le joueur le moins bien classé à remporter un tournoi classé depuis 1993 (Dave Harold à l'Open d'Asie). Il incarne une véritable success story en remportant son premier tournoi à l'âge de 33 ans, lui qui travaillait dans une station essence il y a encore trois ans. Pour O'Sullivan, il s'agit donc d'une  défaite en finale cette saison, après l'Open d'Irlande du Nord et l'Open d'Écosse.

BetVictor European Series 
Le tournoi fait partie de la BetVictor European Series. Le sponsor décernera un bonus de  au joueur qui amassera le plus de points lors des six tournois éligibles.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Tableau

Premiers tours

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Derniers tours

Finale

Centuries 

 143  Zhao Xintong
 141  Ryan Day
 138, 135, 122, 121, 119, 102  Ronnie O'Sullivan
 138, 124, 107, 101  Barry Hawkins
 135, 113, 107, 105  Jordan Brown
 134, 131, 128, 109  Mark Selby
 134, 123, 101  Scott Donaldson
 134  Alexander Ursenbacher
 133, 119, 107, 103  Shaun Murphy
 133, 105, 105, 104, 100  Stephen Maguire
 133  Matthew Selt
 132, 126, 123, 118, 101  Zhou Yuelong
 130, 124, 101  John Higgins
 130, 106  Graeme Dott
 130  Billy Joe Castle
 128  Martin Gould
 127, 114, 113, 104  Yan Bingtao
 124  Stuart Bingham
 121  Joe O'Connor
 121  Xiao Guodong
 120  Jack Lisowski
 120  Thepchaiya Un-Nooh
 117  Judd Trump
 114, 101  Anthony McGill
 114  Si Jiahui
 113  Fraser Patrick
 110  Pang Junxu
 109  Hossein Vafaei
 107  Soheil Vahedi
 106  Igor Figueiredo
 106  Ricky Walden
 103  Ali Carter
 103  Kyren Wilson
 102  Ding Junhui
 102  Andrew Higginson
 101, 101  David Gilbert
 100  Jamie Jones
 100  Lei Peifan

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du pays de Galles 2020
 Open du pays de Galles

 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 

Open du pays de Galles de snooker
Snooker en 2021